Elongation kan syfta på:

Elongation (astronomi) – en planets skenbara vinkelavstånd till solen, sett från jorden
Elongation (hållfasthetslära) – ett enhetslöst, geometrioberoende mått på deformationsgraden